SECOR (, Последовательное Сопоставление Диапазона) — это микроволновый метод измерения больших расстояний путем сравнения фаз.

Этот метод был разработан примерно в 1960 году для спутниковой геодезии и впервые использовался в конце 1962 года для запуска  . Он измеряет расстояние между наземной станцией и спутником, отвечая на измерительные импульсы транспондером. Разность фаз сигналов является мерой расстояния. Неоднозначность состоят в использовании четырех совершенно разных частот, похожих на разработанный теллурометр для наземного ЭРС.

Всего было запущено 14 малых спутников для системы SECOR, 10 из которых успешно вышли на орбиту Земли. Эти спутники были также названы SECOR или, EGRS ( — Электронный и Геодезический Дальний Спутник).

Максимальная точность измерения достигала 1-3 метрами в 1960-е годы, но строительство наземных станций относительно дорого (измерительный пункт, антенна среднего размера, контроль). Поэтому после успешного завершения Экваториальной сети SECOR, которая была первой в мире сетью обследований, они были постепенно закрыты. Спустя несколько лет  (см. Satellite Laser Ranging SLR) обеспечили еще лучшую точность, даже на сегодня, - в миллиметровом диапазоне.

История запусков 
 SECOR 1 — 11 января 1964
 SECOR 2 — 11 марта 1965
 SECOR 3 — 4 марта 1965
 SECOR 4 — 3 апреля 1965
 SECOR 5 — 10 августа 1965
 SECOR 6 — 9 июня 1966
 SECOR 7 — 19 августа 1966
 SECOR 8 — 5 октября 1966
 SECOR 9 — 29 июня 1967
 SECOR 10 - запуск не удался
 SECOR 11 - 16 августа 1968
 SECOR 12 - 16 августа 1968
 SECOR 13 - 14 апреля 1969

Ссылки 
 Спутник SECOR (Прототип)  на skyrocket.de
 Спутник SECOR  на skyrocket.de

Геодезические спутники
Геодезия